Gisela Dulko (* 30. Januar 1985 in Buenos Aires) ist eine ehemalige argentinische Tennisspielerin.

Karriere 
Nachdem sie ihrem älteren Bruder einige Zeit dabei zugesehen hatte, begann sie im Alter von sieben Jahren mit Tennisspielen. Alejandro Dulko war auch ihr Trainer.

Schon als Juniorin gewann Gisela Dulko Grand-Slam-Turniere im Doppel, die US Open (im Jahr 2000), Wimbledon (2001) und die Australian Open (2002).

In ihrer Karriere gewann sie vier Einzel- und 17 Doppeltitel auf der WTA Tour. Ihre höchste Platzierung in der Einzelweltrangliste erreichte sie am 21. November 2005 mit Rang 26. Ihren größten Einzelerfolg feierte sie 2009 in Wimbledon, als sie dort Marija Scharapowa besiegte. Im Februar 2011 sicherte sie sich beim Sandplatzturnier in Acapulco ihren ersten WTA-Titel seit dem Jahr 2008.
Im selben Jahr zog sie dann zum zweiten Mal in das Achtelfinale der French Open ein. Ihren Start in Wimbledon musste sie wegen einer Adduktorenverletzung absagen.

Im Doppel gewann sie 2010 mit ihrer Dauerpartnerin Flavia Pennetta die WTA Tour Championships in Doha und setzte sich damit an die Spitze der Doppelweltrangliste, die sie insgesamt 24 Wochen lang anführte. 2011 gelang ihr mit dem Titelgewinn bei den Australian Open an der Seite von Pennetta, mit der sie insgesamt elf WTA-Titel gewann, der erste Grand-Slam-Erfolg auf der Profitour. Im Finale bezwangen sie die Paarung Wiktoryja Asaranka/Marija Kirilenko mit 2:6, 7:5 und 6:1.

Am 19. November 2012 gab Gisela Dulko ihr Karriereende bekannt.

Privates 
Gisela Dulko ist seit Juli 2012 mit dem argentinischen Fußballspieler Fernando Gago verheiratet. Am 9. Juni 2013 kam ihr gemeinsamer Sohn Mateo zur Welt. Insgesamt hat das Paar drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen. 2021 verließ sie ihren Ehemann, nachdem er sie mit ihrer besten Freundin betrogen hatte.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Argentinien)
Olympiateilnehmer (Argentinien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Argentinier
Geboren 1985
Frau